Jabłoński (feminine Form: Jabłońska, Plural: Jabłońscy) ist ein polnischer Familienname. Außerhalb von Polen wird der Name manchmal Jablonski oder Jablonsky geschrieben.

Häufigkeit 
Den Familiennamen Jabłoński tragen in Polen ca. 50.000 Bürger.

Herkunft 

Der Name leitet sich von dem Wort Jabloń (Apfelbaum) ab.

Geschichte 

Polnische Ritter und Adelige (Szlachta) mit dem Namen Jablonski trugen die folgenden Wappen:

Bończa
Dąbrowa
Jabłoński
Jasieńczyk
Jastrzębiec
Samson
Sas
Senniki
Suchekomnaty
Topór

Namensträger 
 Aleksander Jabłoński (1898–1980), polnischer Physiker
 Bernardyna Maria Jabłońska (1878–1940), polnische Ordensschwester und Selige
 Bernhard Jablonski (1924–2023), deutscher Formgestalter, Bildhauer und Fotograf
 Bruno Jablonsky (1892–1978), deutscher Luftfahrtpionier und britischer Unternehmer
 Carl Gustav Jablonsky (1756–1787), deutscher Entomologe und Illustrator
 Constance Jablonski (* 1991), französisches Model
 Daniel Ernst Jablonski (1660–1741), deutscher Prediger

 David Jablonski (* 1953), US-amerikanischer Paläontologe
 Frank Jablonski (* 1974), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Günter Jablonski (* 1944), deutscher Mörder und ehemaliger Angehöriger der DDR-Grenztruppen
 Henryk Jabłoński (1909–2003), polnischer Politiker
 Henryk Hubertus Jabłoński (1915–1989), polnischer Komponist und Musikpädagoge
 Hilla Jablonsky (1922–2019), deutsche Malerin, Zeichnerin und Lyrikerin
 Jacquelyn Jablonski (* 1991), US-amerikanisches Model
 Jauhen Jablonski (* 1995), weißrussischer Fußballspieler
 Johann Theodor Jablonski (1654–1731), deutscher Pädagoge und Lexikograf
 John-Victor de Jablonski (1913–1990), deutscher Maler
 Joseph Jablonski del Monte Berico (1806–1876), österreichisch-ungarischer Feldzeugmeister
 Karol Jabłoński (* 1962), deutsch-polnischer Segelsportler
 Klaus-Werner Jablonski (* 1959), deutscher Politiker (CDU)
 Kurt Jablonski (* 1931), deutscher Eishockeyspieler 
 Marek Jablonski (1939–1999), kanadischer Pianist und Musikpädagoge
 Marlene Jablonski (* 1978), deutsche Buchautorin
 Nina Jablonski (* 1953), US-amerikanische Paläoanthropologin
 Paul Ernst Jablonski (1693–1757), deutscher Theologe und Orientalist
 Peter Jablonski (* 1971), schwedischer Pianist
 Roman Jabłoński (* 1945), polnischer Cellist und Musikpädagoge
 Sergei Wsewolodowitsch Jablonski (1924–1998), russischer Mathematiker
 Stefania Jabłońska (1920–2017), polnische Medizinerin
 Steve Jablonsky (* 1970), US-amerikanischer Filmkomponist
 Sven Jablonski (* 1990), deutscher Fußballschiedsrichter
 Tomasz Jabłoński (* 1988), polnischer Boxer
 Wanda Jablonski (1920–1992), US-amerikanische Journalistin
 Werner Jablonski (* 1938), deutscher Fußballspieler
 Wsewolod Sergejewitsch Jablonski (1901–1963), sowjetischer Hydromechaniker und Hochschullehrer

Siehe auch 
 Jablonský
 Jabłoński-Schema in der Physik

Polnischer Personenname
Familienname